

Saints catholiques et orthodoxes
 Nicolas (personnage biblique), l'un des sept premiers diacres figurant dans les Actes des Apôtres ;
 Nicolas de Myre (), évêque lycien ayant participé au premier concile de Nicée ; célébré le 6 décembre en Occident lors de la Saint-Nicolas ; 
Nicolas de Sion, (), archimandrite lycien du monastère de la Sainte-Sion et évêque de Pinara ; la tradition tend à le confondre avec le précédent ;
 Nicolas le Studite (°793 - †868), moine du monastère des Acémètes à Constantinople ; célébré localement le 4 février ;
 Nicolas de Tolentino (°1245 - †1305), frère de l'ordre des Ermites de Saint-Augustin ; célébré localement le 10 septembre ;
 Nicolas Cabasilas (°1322 - † 1397), célébré le 20 juin ;
 Nicolas de Flue (°1417 - †1487), ermite, patron de la Suisse ; célébré le 25 septembre en Suisse et le 21 mars ailleurs ;
 Nicolas Owen († 1606), frère jésuite anglais, martyr écartelé pendant la Conspiration des poudres ; célébré localement le 2 mars ;
 Nicolas du Japon († 1912), archevêque fondateur de l'Église orthodoxe du Japon, célébré le 3 février.

Bienheureux catholiques 
 Nicolas Horner (mort en 1590), martyr anglais, bienheureux catholique ; fêté le  et le  ;
 Nicolas Postgate (° vers 1596 - †1679, bienheureux, prêtre et martyr en Angleterre ; célébré le 7 août ;
 Nicolas de Gesturi († 1958), bienheureux, prêtre capucin ; célébré le 8 juin.

Divers 
 Saint Nicolas est un ancien bateau à roues à aubes à vapeur russe de 1886.

Références

Lien interne 
Nicolas (prénom)